Fulbright puede referirse a:
 J. William Fulbright, senador de los EE. UU.
 El Programa Fulbright, un programa de becas de estudio fundado por el senador anterior.

en:Fulbright